św. Ambroży z Mediolanu (ok. 339-397) – arcybiskup Mediolanu, doktor Kościoła
 św. Ambroży Edward Barlow (1585-1641) – angielski benedyktyn, męczennik
 św. Ambroży Kibuuka (1868-1886) – ugandyjski męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Ambroży